Санта Алехандра има више значења:

 Санта Алехандра (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Алехандра (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику